Germinal (maand), een maand in de Franse republikeinse kalender
 Germinal (roman), een roman van Émile Zola
 Germinal (film uit 1913), een op deze roman gebaseerde film van regisseur Albert Capellani
 Germinal (film uit 1963), een op deze roman gebaseerde film van regisseur Yves Allégret
 Germinal (film uit 1993), een op deze roman gebaseerde film van regisseur Claude Berri
 Germinal Beerschot Antwerpen, een oude naam van de Belgische voetbalclub Beerschot AC
 Germinal (dichtbundel), debuutdichtbundel van Vlaamse dichter Bert Decorte uit 1937
 Germinal (wijk), een wijk in de Brusselse gemeente Evere